Culcita (nom féminin latin qui signifie « matelas » ou « coussin ») peut désigner :
 Culcita L. Agassiz, 1836, un genre d'étoiles de mer de la famille des Oreasteridae ;
 Culcita C.Presl, 1836, un genre de fougères, le seul de la famille des Culcitaceae.

Notes et références 

Homonymie de genre en biologie